De Allsvenskan 2006 was het 82ste seizoen van de hoogste Zweedse voetbalafdeling, die werd opgericht in 1924. De competitie begon op 1 april en eindigde op 5 november 2006.

IF Elfsborg won de landstitel onder leiding van trainer-coach Magnus Haglund. Het betekende het vijfde landskampioenschap uit de clubgeschiedenis, en de eerste titel sinds 1961. AIK Fotboll eindigde als tweede, met slechts één punt achterstand.

Örgryte IS en Östers IF degradeerden rechtstreeks naar de Superettan, terwijl de nummer twaalf, BK Häcken, veroordeeld werd tot het spelen van play-offs promotie/degradatie. Daarin verloor de club van IF Brommapojkarna, de nummer drie van de Superettan, over twee duels.

In de 182 gespeelde wedstrijden werd in totaal 470 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,58 doelpunt per wedstrijd.

Resultaten

Eindstand

Landskampioen IF Elfsborg plaatst zich voor de UEFA Champions League 2007/08  (tweede kwalificatieronde)
AIK Fotboll en Helsingborgs IF plaatsen zich voor de UEFA Cup 2007/08
Hammarby IF plaatst zich voor de UEFA Intertoto Cup 2007
Östers IF en Örgryte IS degraderen rechtstreeks naar Superettan
BK Häcken speelt play-offs promotie/degradatie tegen IF Brommapojkarna, de nummer drie uit de Superettan

Play-offs

Promotie/degradatie

IF Brommapojkarna wint met 4-1 over twee duels en promoveert naar de hoogste afdeling.

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met acht of meer treffers achter hun naam.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Zie ook
Svenska Cupen 2006
Zweeds voetbalelftal in 2006

Zweedse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2006